Sun Beibei (* 28. Januar 1984 in Shandong (China)) ist eine singapurische Tischtennisspielerin. Sie wurde 2010 mit der Damenmannschaft Singapurs Weltmeister.

Werdegang 
Sun Beibei wurde in chinesischen Shandong geboren, trat international aber ausschließlich für Singapur auf. Von 2007 bei 2012 nahm sie sechsmal an Weltmeisterschaften teil. Hier gewann sie mit der Damenmannschaft Singapurs 2008 und 2012 Silber und 2010 Gold. Ebenso wurde sie im Teamwettbewerb 2007 und 2009 bei den Asienmeisterschaften Zweite. Zusammen mit Li Jia Wei gewann sie 2008 bei den ITTF Pro Tour Grand Finals das Doppel. 

2009 und 2010 wurde Sun Beibei mit dem „Singapore Sports Awards“ als „Team of the Year“ ausgezeichnet.

Als sie schwanger wurde beendete sie 2013 ihre Laufbahn als Leistungssportlerin.

Bundesliga 
2009 wurde sie vom Bundesligaverein FSV Kroppach verpflichtet. Mit dessen Damenmannschaft wurde sie viermal in Folge Deutscher Meister, das Team 2013 aus der Bundesliga zurückgezogen wurde.

Privat 
Sun Beibei ist mit Xu Qiang verheiratet, mit ihm hat sie eine Tochter (* Juni 2013).

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 18. August 2013)
  (abgerufen am 18. August 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Singapur)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Weltmeister (Tischtennis)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Singapurer
Geboren 1984
Frau
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)